|-
| (51401) 2001 DX82||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51402) 2001 DC92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51403) 2001 DE99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51404) 2001 DV99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51405) 2001 DL106||||23 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 51406 Массімокальвані (Massimocalvani)||||26 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (51407) 2001 EU5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51408) 2001 EQ6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51409) 2001 EU6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51410) 2001 EJ7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51411) 2001 EL9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51412) 2001 EE10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51413) 2001 EO11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51414) 2001 EK12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 51415 Тувіндер (Tovinder)||||15 березня 2001||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, В. Діллон
|-
| (51416) 2001 EX15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (51417) 2001 EG17||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51418) 2001 EO17||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51419) 2001 EJ20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51420) 2001 EV20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51421) 2001 EC22||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51422) 2001 EJ24||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51423) 2001 FJ||2001 FJ||16 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51424) 2001 FK||2001 FK||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51425) 2001 FV1||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51426) 2001 FV3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51427) 2001 FE4||||19 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (51428) 2001 FS4||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51429) 2001 FU5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 51430 Ireneclaire||||20 березня 2001||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| 51431 Джеярді (Jayardee)||||19 березня 2001||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ
|-
| (51432) 2001 FB15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51433) 2001 FY17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51434) 2001 FG19||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51435) 2001 FH20||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51436) 2001 FD21||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51437) 2001 FF21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51438) 2001 FP21||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51439) 2001 FW23||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51440) 2001 FW24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51441) 2001 FY25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51442) 2001 FZ25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51443) 2001 FN27||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51444) 2001 FS27||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51445) 2001 FM28||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51446) 2001 FX28||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51447) 2001 FZ28||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51448) 2001 FD29||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51449) 2001 FH29||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51450) 2001 FS30||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51451) 2001 FE31||||22 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (51452) 2001 FO33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51453) 2001 FU36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51454) 2001 FX37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51455) 2001 FC38||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51456) 2001 FX38||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51457) 2001 FP41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51458) 2001 FL42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51459) 2001 FC43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51460) 2001 FQ43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51461) 2001 FV43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51462) 2001 FX43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51463) 2001 FJ47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51464) 2001 FY47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51465) 2001 FZ47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51466) 2001 FK48||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51467) 2001 FQ48||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51468) 2001 FD50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51469) 2001 FB52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51470) 2001 FC52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51471) 2001 FB53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51472) 2001 FU53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51473) 2001 FW54||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51474) 2001 FG55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51475) 2001 FQ55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51476) 2001 FS55||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51477) 2001 FP57||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51478) 2001 FX60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51479) 2001 FG65||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51480) 2001 FN67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51481) 2001 FG70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51482) 2001 FY70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51483) 2001 FP71||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51484) 2001 FU72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51485) 2001 FB73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51486) 2001 FL73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51487) 2001 FL74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51488) 2001 FV75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51489) 2001 FM76||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51490) 2001 FQ76||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51491) 2001 FS76||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51492) 2001 FK77||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51493) 2001 FE79||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51494) 2001 FG79||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51495) 2001 FO79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51496) 2001 FT79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51497) 2001 FB80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51498) 2001 FW80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51499) 2001 FF81||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51500) 2001 FE83||||24 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

51400